Annika est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Annika Beck (née en 1994), joueuse allemande de tennis
Annika Bruhn (née en 1992), nageuse allemande
Annika Bruna (née en 1956), femme politique française
 (née en 1945), auteure suédoise
Annika Dahlman (née en 1964), fondeuse suédoise
Annika Drazek (née en 1995), bobeuse allemande
Annika Falkengren (née en 1962), banquière et femme d'affaires suédoise
Annika Fredén (née en 1978), joueuse suédoise de handball
Annika Gouder de Beauregard (née en 1994), gardienne allemande de rink hockey
Annika von Hausswolff (née en 1967), photographe suédoise
Annika Idström (1947-2011), écrivaine finlandaise
 (née en 1979), présentatrice de radio et télévision allemande
 (née en 1971), chanteuse suédoise du groupe Alcazar
Annika Knoll (née en 1993), biathlète allemande
Annika Langvad (née en 1984), coureuse cycliste danoise
 (née en 1964), compétitrice finlandaise de voile olympique
Annika Lurz (née en 1979), nageuse allemande
Annika Meyer (née en 1994), joueuse danoise de handball
Annika Mombauer (née en 1967), historienne britannique
Annika Norlin (née en 1977), chanteuse suédoise
Annika Olsen (née en 1975), nageuse et femme politique féroïenne
Annika Peimann (née en 1974), actrice allemande
 (née en 1979), gymnaste artistique britannique
Annika Rücker (née en 1942), artiste et graphiste suédoise
Annika Saarikko (née en 1983), femme politique finlandaise
Annika Sieff (née en 2003), coureuse italienne de combiné nordique
Annika Sörenstam (née en 1970), golfeuse professionnelle suédoise
Annika Sprink (née en 1995), joueuse allemande de hockey sur gazon
 (fl. 1714), nationaliste finlandaise
 (1979-2001), joueuse estonienne de football
 (née en 1965), nageuse olympique suédoise
 (née en 1965), compétitrice finlandaise en course d'orientation
Annika Walter (née en 1975), plongeuse allemande
Annika Wiel Fréden (née en 1978), joueur suédoise de handball

Arts et divertissement
Annika Bengtzon, série de téléfilms policiers suédois
Annika Hansen, personnage de l'univers Star Trek
Annika, personnage de l'entourage de Fifi Brindacier
, bande dessinée norvégienne
, série télévisée diffusée en 1984

Voir aussi
(817) Annika, astéroïde de la ceinture principale
Anikka Albrite (née en 1988), actrice et réalisatrice américaine

Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom danois
Prénom estonien
Prénom finlandais
Prénom néerlandais
Prénom suédois